Reggie Williams (n. 1964), cestista statunitense
 Reggie Williams (n. 1986), cestista statunitense